

Нітрянське Рудно — село, громада округу Пр'євідза, Тренчинський край.
 Нітрянське Рудно — водосховище на річці Нітриця.